Bauxite ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bauxite (Alabama), im Cherokee County
 Bauxite (Arkansas), im Saline County
 Bauxite Junction, im Saline County, Arkansas

Siehe auch:
 Bauxit